

Informática 
 Google Talk, serviço de mensagens instantâneas do Google
 Talk (Unix), um programa de mensagens instantâneas da Unix
 AppleTalk, um conjunto de protocolos para redes da Apple Computer

Música 
 Talk (canção de Coldplay)
 Talk (canção de Khalid)
 Talk (revista)
 Talk (álbum)
 Talk Talk, grupo musical britânico
 dc Talk, banda de rock cristão dos Estados Unidos
 Talking Heads, banda de new wave dos Estados Unidos

Outros 
 Talk (filme), um filme australiano de 1994 dirigido por Susan Lambert
 Talk show

Desambiguação